De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2004 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 25 juli 2004 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Groot-Brittannië